Катя Колтури (род. , Бормио, Италия) — итальянская шорт-трекистка. Приняла участие в Олимпийских игр 1992, 1994, 1998 годов. Двукратная чемпионка мира и трёхкратная призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы.

Спортивная карьера 
На Олимпийских играх а Альбервилле Колтури была запасной в команде. В 1994 году в Лиллехаммере вместе с командой заняла 4 место в эстафете, это был самый успешный результат в её карьере на Олимпийских играх. В 1996 году на чемпионате мира в Гааге она выиграла золотую медаль в эстафете. На первом чемпионате Европы в Мальмё была одержана победа в эстафетной команде Италии. 

Катя Колтури выступила и на Олимпийских играх 1998 года в Нагано, где выступала на дистанции 1000 метров и заняла 22 место. В следующем году на очередном чемпионате Европы в Оберсдорфе
она заняла третье место на дистанции 500 метров и выиграла вновь с командой эстафету. Это был последний успех на соревнованиях в шорт-треке.

Карьера журналистки 
В 1999 году она уходит из спорта и становится журналисткой в Ломбардии. Колтури работала комментатором на телевидении и вела репортажи на Зимних Олимпийских играх в Турине, в Ванкувере, в Сочи и в Пхёнчхане.

Примечания

Ссылки 
 Олимпийские результаты Колтури
 Short Track — Katia Colturi (Italy)
 Профиль на сайте isu
 Katia Colturi (Italy) на coni.it

Чемпионы Европы по шорт-треку
Чемпионаты Европы по шорт-треку
Чемпионы мира по шорт-треку
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Шорт-трекисты по алфавиту